Eleonora van Castilië (1362 — 1416) was koningin van Navarra van 1375 tot 1416.

Eleonora was de dochter van koning Hendrik II van Castilië en diens vrouw Johanna Emmanuella van Castilië, die afkomstig was uit een rijke adellijke Castiliaanse familie.

Eleonora was aanvankelijk een belangrijke kandidate voor een huwelijk met Ferdinand I de koning van Portugal. Dit zou een belangrijk verbond betekenen tussen Castilië en Portugal, in verband met de strijd tegen de Moren en tegen het rivaliserende koninkrijk Aragon.
Ferdinand werd echter verliefd op Leonor Teles de Menezes, de vrouw van een van zijn hofridders en gelastte het huwelijk af, hetgeen een opstand aan het Portugese hof veroorzaakte.
Hendrik II huwelijkte vervolgens Eleonora uit aan Karel III van Navarra.

Het huwelijk werd voltrokken op 27 mei 1375.

Van de acht kinderen kinderen die Eleonora kreeg met Karel zouden er uiteindelijk slechts twee hun vader overleven, Blanca en Isabella.

Nageslacht 
Met Karel III van Navarra:
 Johanna (1384-1413), gehuwd met Jan I van Foix,
 Blanca I van Navarra (1385/91- 1441), koningin van Navarra van 1425-1441
 María (1388-1425)
 Margaretha (1390-1425)
 Beatrix (1392-1415), gehuwd met Jacob II van La Marche
 Isabella (1395-1435), gehuwd met Jan IV van Armagnac
 Karel (1397-1402)
 Lodewijk (1402-1402)

Voorouders 

Koning van Navarra
Huis Trastámara
Persoon in de 14e eeuw
Persoon in de 15e eeuw